Chibi steht für:
 einen Manga-Zeichenstil, siehe Chibi;
 eine Reihe deutscher Comics im Manga-Stil des Verlags Carlsen Comics, siehe Chibi-Manga;

 die kreisfreie Stadt Chibi (赤壁市) der bezirksfreien Stadt Xianning in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Chibi (Xianning);

 die historische Schlacht am Roten Felswand (赤壁之戰 / 赤壁之战) zur Zeit der Drei Reiche im antiken China, siehe Schlacht von Chibi; 

 den chinesischen Monumentalfilm Chibi (auch Chi Bi, 赤壁) von Regisseur John Woo, siehe Red Cliff (Film);

 die Sängerin der Band The Birthday Massacre;

 Chibi (Huhn), ein Zwergkampfhuhn, siehe Liste von Zwerghuhnrassen.

Chibi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Chibi (* 1993), marokkanischer Fußballspieler